Lusagyugh peut faire référence à :
 Lusagyugh,  communauté rurale du marz d'Aragatsotn, en Arménie
 Lusagyugh, communauté rurale du marz d'Armavir, en Arménie